Locci ist der Familienname folgender Personen:
 Augustyn Locci (1601–1660), polnischer Architekt und Bühnenbildner
 Augustyn Wincenty Locci (etwa 1640–1732), polnischer Architekt, Sohn von Augustyn Locci
 Normanno Locci (* 1944), italienischer Maler 
 Roberto Locci (* ?), italienischer Regisseur

Siehe auch:
 Locchi
 Loci